tunel drogowy Świętego Gotarda
 tunel kolejowy Świętego Gotarda – tunel kolejowy otwarty w 1881 roku
 tunel bazowy Świętego Gotarda – tunel kolejowy otwarty w 2016 roku